Werchosim (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in der Oblast Pensa, Russland:
 Werchosim (Kusnezki), Siedlung städtischen Typs im Kusnezki rajon
 Werchosim (Schemyscheiski), Dorf im Schemyscheiski rajon